Mathildenhaus steht für
 Mathildenhaus (Neufriedstein)
 Mathildenhaus (Nürnberg)
Siehe auch:
Mathildenheim
Villa Mathilde